Морис Турнёр (, при рождении Морис Феликс Томас ; 2 февраля 1876 — 4 августа 1961) — французский режиссёр, сценарист. 

Родился и умер в Париже. Отец американского сценариста и режиссёра Жака Турнёра. Начал свою карьеру в 1912 году. Два года спустя переехал в США. Вернулся во Францию в 1928 году. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Избранная Фильмография 
 1915 - Трильби
 1917 — Бедная маленькая богатая девочка
 1919 — Победа
 1920 — Последний из могикан
 1920 — Остров сокровищ
 1923 — Остров погибших кораблей / The Isle of Lost Ships
 1923 — Медный кувшин
 1924 — Белый мотылёк
 1938 — Катя
 1941 — Коварный лис / Volpone
 1941 — Грехи молодости / Péchés de jeunesse
 1942 — Мадемуазель Бонапарт / Mam'zelle Bonaparte
 1943 — Рука дьявола / La main du diable
 1944 — Сесиль мертва! / Cécile est morte!
 1948 — После любви / Après l'amour
 1948 — Тупик двух ангелов / Impasse des Deux Anges

Ссылки 
 Some contemporary interviews with, and articles by, Maurice Tourneur

Похороненные на кладбище Пер-Лашез